Aphaenogaster pallida laurenti é uma espécie de inseto do gênero Aphaenogaster, pertencente à família Formicidae.

pallida laurenti
Espécies descritas em 1939